Муниципалитет Хенераль-Вьямонте  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 2150 км². Население — 18078 человек. Плотность населения — 8,42 чел./км².

Административный центр — Хенераль-Вьямонте.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на севере — с муниципалитетом Хунин
на востоке — с муниципалитетом Брагадо
на юге — с муниципалитетом 9 Июля
на западе — с муниципалитетом Линкольн

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес